Plaats in Indonesië
 Kebonturi (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kebonturi (Arjawinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java